Your Highness (film), Amerikaanse film uit 2011
 Your Highness (band), Belgische metalband

Zie ook 
 Aanspreekvorm